Autumn Song – album di Mose Allison del 1961
 Autumn Song – album di Enrico Pieranunzi del 1985